Gaussia (palm), een geslacht van palmen uit de familie van de Arecaceae
Gaussia (eenoogkreeftje), een geslacht van eenoogkreeftjes uit de familie van de Metridinidae